Umbeck bezeichnet:

 Umbeck, Ortsteil von Radevormwald in Nordrhein-Westfalen
 Umbeck (Hamme), Zufluss der Hamme im niedersächsischen Worpswede

Umbeck ist der Familienname folgender Person:
 Valentin Umbeck (1842–1911), evangelischer Pfarrer und Generalsuperintendent